RUS Gouvy is een Belgische voetbalclub uit Gouvy. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 3227 en heeft oranje en zwart als kleuren. De club werd opgericht in 1941 en speelt sinds 2020 voor het eerst in de Derde afdeling.

Geschiedenis
Union Sportive Gouvy werd opgericht in 1941 en sloot zich aan bij de KBVB op 25 augustus 1941. De club kreeg stamnummer 3227 toegewezen. De wortels van de club liggen bij het voormalige en gelijknamige US Gouvy dat met stamnummer 388 speelde. Na het wegvallen van deze club werd het huidige US Gouvy opgericht. Op 24 oktober 1955 werd de koninklijke titel toegekend. De naam werd hierop Royale Union Sportive Gouvy. In 2020 promoveerde de club voor het eerst in zijn geschiedenis naar de nationale reeksen.

Resultaten 

Gouvy
Sportvereniging in Luxemburg (provincie)
Gouvy